Cabo de Hornos – hiszpańskojęzyczna nazwa przylądka Horn
 Cabo de Hornos – gmina chilijska